Тернопільський пивзавод № 1, нині «пивоварня Опілля»
 Тернопільський пивзавод № 2.

Колишні підприємства Тернополя